Andreuzza ima više značenja:
 Andreuzza, Roma
 Andreuzza, Udine